McLean steht für:
 McLean (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Embree-McLean Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

McLean ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 McLean (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McLean (Illinois)
 McLean (Nebraska)
 McLean (Texas)
 McLean (Virginia)
 McLean Township (Shelby County, Ohio)

 Henry McLean House, historisches Haus des NRHP in Fayetteville im US-Bundesstaat North Carolina

geografische Objekte in der Antarktika:
 McLean Buttress, Gebirgskamm im Viktorialand
 McLean-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 McLean Island
 McLean-Nunatakker, Nunatakker im Georg-V.-Land
 McLean Peak, Berg im Marie-Byrd-Land
 McLean Point
 McLean Ridge, Gebirgskamm im Mac-Robertson-Land

Siehe auch:
 MacLean, MacLane, MacLaine, McLain, McLene, McLin